Шиндель, Шиндел:
 Шиндель, Лазарь Ильич (1924—2010) — российский литературный критик и литературовед.
 Шиндель, Роберт (род. 1944) — австрийский писатель и поэт.
 Шиндел, Якуб (род. 1986) — чешский хоккеист.
 Шиндель — кровельный материал.